Cristina Moffa – attrice, ballerina e showgirl italiana
 Guglielmo Gribaldi Moffa di Lisio – militare e politico italiano
 Marina Moffa – ex cestista australiana
 Matteo Gribaldi Moffa – giurista italiano
 Paolo Moffa – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Silvano Moffa – politico e giornalista italiano